Lifestyle puede hacer referencia a:

 estilo de vida; o
 Lifestyle, álbum de música de Nelly Furtado.